A Bandeira de Manacapuru é um dos símbolos oficiais do município de Manacapuru, no interior do estado do Amazonas.

Lei Orgânica do Município de Manacapuru, elaborada pela Lei Municipal nº 005, de 05 de abril de 1990 declara em seu artigo 4: "São Símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura e história."

Manacapuru
Cultura de Manacapuru